Stylist (foglalkozás)
 A stylist egy film címe